Ángel Rodríguez peut désigner :
  (1985-), pilote de moto espagnol ;
 Ángel Rodríguez (1992-), joueur portoricain de basket-ball ;
 Ángel Rodríguez García (1981-), coureur cycliste espagnol.